Пашнин — русская фамилия. Известные носители:

 Пашнин, Александр Васильевич (1917—2005) — полный кавалер ордена Славы.
 Пашнин, Анатолий Иванович (1959) — российский и украинский актёр кино и дубляжа.
 Пашнин, Андрей Яковлевич (1902—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Пашнин, Астафий Фёдорович (1907—1983) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Пашнин, Валерий Павлович (1950—2014) — советский и российский режиссёр, театральный педагог.
 Пашнин, Дмитрий Софронович (ок. 1692- после 1748) — казачий старшина, хозяйственный руководитель и общественный деятель. Основатель деревни Пашнино 1-е
 Пашнин, Михаил Валерьевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Пашнин, Олег Георгиевич (1926—1999) — мореход-полярник, Герой Социалистического Труда.

Примечания